I’m a Man steht für:

Filmtitel:
 I’m a Man (Film), ein Film (1918) von King Vidor

Song (Lied):
 I’m a Man (Bo Diddley), 1955
 I’m a Man (The Spencer Davis Group), 1967
 eine bekannte Coverversion stammt von Chicago (Band), 1970
 I’m a Man, 1959, von Fabian (Sänger)
 I’m a Man, 1998, von Pulp (Band) auf dem Album This Is Hardcore

en:I'm a Man